Назар Синг (; 8. јун 1904 — 21. јун 2015) био је британски суперстогодишњак који је од смрти Мађара Галаија Реже, па до своје смрти био најстарији живи мушкарац у Европи.

Биографија 
Синг је по националности Индијац и рођен је у Индији у граду Панџаб, 8. јуна 1904. године за време Британске империје. У Енглеску се преселио око 1964. године. Синг је доживео оба светска рата. За свој 110 рођендан рекао је: Осећам се веома добро и врло срећно и даље се осећам спреман и јак. Молим се Господу да ме одведе. Имам добру породицу иза мене и то је разлог зашто сам тако далеко догурао. Синг је имао 9 деце. Када је то изјавио рекао је: Ја не бих трајао оволико дуго да они мене не гледају. Тајна мојег дугог живота јесте добра породица, добра храна и срећа. Такође је и наручио: Једите здраву храну и брините једни о другима. Породица треба да се брине о својим старешинама. Уређивао је свој врт све до своје 107 године. Синг никада није оперисан, а са 110 година имао је само 1 зуб. Чак није захтевао ни зубну протезу. Имао је две сестре и четири брата и све их је надживео. Венчао се 1932. године за Нарајан Каур коај је такође преминула пре Синга. Од 10 године, помагао је у узгајању шећерне трске, памука, кукуруза, пшенице, чилија, кикирикија, кромпира те пиринача. Све је то узгајао на фарми своје породице. У узрасту од 30 година, он и његов брат Нрањан Синг, отпутовали су у различите делове Индије како би пронашли посао. Нашли су посао на територији данашњег Пакистана, те су тамо градили бункере за војску током Другог светског рата. Након завршетка рата вратили су се назад и радили поново на породичној фарми. Године 1965. су се он и његова жена преселили у Волсол где је радио као радник све до одласка у пензију када се преселио у Сундерланд. Његова супруга Нарајан умрла је 2003. године од срчаног удара у старости од 90 година. Назар је спавао око 10 сати сваки дан и до смрти је живео са својим сином Цаине у Сандерленду.

Преминуо је 21. јуна 2015. године у доби од 111 година и 13 дана. Његова доб није потврђена нити од стране Гинисове књиге рекорда нити од Герентолошке истраживачке заједнице. Након његове смрти, улогу најстаријег мушкарца у Европи преузео је анонимни мушкарац из Енглеске, рођен 30. новембра 1904. године.

Референце 

Рођени 1904.
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци